SKRG steht für:

 Flughafen Rionegro in Kolumbien als ICAO-Code
 Saarländisches Krebsregistergesetz

SKRG